

Lugares 
Naxos — ilha grega no mar Egeu
Naxos (cidade) — cidade na ilha homônima
Naxos (Creta) — uma antiga cidade grega em Creta
Giardini-Naxos — cidade moderna no sítio da antiga cidade siciliana de Naxos

Outros usos 
Naxos (detector de radar)
Ariadne auf Naxos — ópera de Richard Strauss

Desambiguações de topônimos